НЛО — трёхбуквенная аббревиатура.

Наиболее вероятное значение:

 Неопознанный летающий объект.
 Этой аббревиатурой иногда называется компьютерная игра UFO: Enemy Unknown («НЛО: неизвестный враг»)

Другие возможные значения:

 «Невероятное, легендарное, очевидное», журнал об уфологии и паранормальных явлениях
 «Новое литературное обозрение» — издательство и одноимённый журнал.
 Новое либеральное объединение — политический блок на Украине, позднее — Команда озимого поколения.
 «НЛО» — совместный альбом Давида Тухманова и московской хард-рок-группы «Москва» с участием Алексея Белова и Николая Носкова.
 НЛО TV — украинский телеканал, принадлежащий медиагруппе «Украина».
 «НЛО» — научно-фантастический фильм, реж. Райан Эслингер, 2018.